— японский футболист, футбольный тренер.

Карьера 
На протяжении своей футбольной карьеры выступал за клубы «ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба», «Гамба Осака».

Национальная сборная 
В 2009 году сыграл за национальную сборную Японии 2 матча. Также участвовал в Чемпионате мира среди молодёжных команд 1997 года.

Статистика за сборную

Достижения 
 Джей-лиги: 2005
 Кубок Императора: 2008, 2009
 Кубок Джей-лиги: 2007

Примечания

Ссылки 
 Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Гамба Осака»
Игроки ФК «ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба»
Футбольные тренеры Японии
Тренеры ФК «Сёнан Бельмаре»